Лос Рискос има више значења:

 Лос Рискос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Рискос, Ла Колонија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику